Epidemia
Ou ainda:
Epidemia (crime)
Epidemia (filme)

Generalização rápida de uma doença

Veja também
Endemia
Pandemia

Desambiguação